Сухомлин — русская фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 Сухомлин Александр Васильевич (1900—1970) — генерал-лейтенант, командующий 54-й и 8-й армиями.
 
 
 
 Сухомлин, Кирилл Васильевич (1886—1939) — государственный и партийный деятель УССР.

Двойные фамилии 
 Лещенко-Сухомлина, Татьяна Ивановна (1903—1998) — русская певица, актриса, писатель и переводчик, поэтесса.

См. также 
 
 Сухомлинский